Тсва́на может означать:

 Тсвана — народность банту, проживающая во внутренних районах Южной Африки.
 Тсвана — язык тсвана, имеющий статус официального в Ботсване и ЮАР.